«Не люби мне мозги» — второй студийный альбом украинского дуэта «Потап и Настя», выпущенный в декабре 2009 года на лейбле «REAL Records».

В поддержку пластинки, в радиоротацию были выпущены следующие песни: «Не люби мне мозги», «На раЕне», «Качаем». Позже на эти композиции были сняты и видеоклипы.

Список композиций

Рецензия музыкальной критики 

Сайт проекта «МирМэджи» положительно оценил альбом, заметив: «Нигде больше в жанре современной популярной музыки вы не найдёте столько веселья, задора, сарказма и сельского эпатажа.».

Примечания 

Альбомы Потапа и Насти
Альбомы Украины